Miklavž na Dravskem polju (gemeente), een gemeente in Slovenië
Miklavž na Dravskem polju (plaats), een plaats in deze gemeente